Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BB&T Atlanta Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-americký pár Matthew Ebden a Ryan Harrison, jehož členové nestartovali společně. Ebden se rozhodl turnaje nezúčastnit. Harrisonovým spoluhráčem se stal jeho bratr Christian Harrison. Americká sourozenecká dvojice skončila v prvním kole na raketách Chorvata Ivana Dodiga hrajícího s Brazilcem Marcelem Melem.

Deblový titul si připsala čtvrtá nasazená francouzsko-nizozemská dvojice Édouard Roger-Vasselin a Igor Sijsling, která ve finále zdolala britské turnajové trojky Colina Fleminga a Jonathana Marrayho ve dvou setech 7–6 a 6–3.

Édouard Roger-Vasselin si připsal druhý deblový triumf sezóny, když v červenci triumfoval na Campbell's Hall of Fame Tennis Championships, a celkově pátý kariérní. Pro Igora Sijslinga výhra znamenala premiérové turnajové vítězství na okruhu ATP Tour poté, co předtím třikrát ve finále neuspěl. Oba společně odehráli druhé finále v řafě, když v předešlém týdnu odešli poraženi z boje o titul na premiérovém ročníku Claro Open Colombia.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray ''(finále)
  Édouard Roger-Vasselin /  Igor Sijsling (vítězové)

 Pavouk 

| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= K King   J-C Spir
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= D Kudla   M Russell
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= R Berankis   S Giraldo
| RD1-score08-1=w/o
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= J Blake   J Sock
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=
| RD1-team10= M Demoliner   A Sá
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=[6]

| RD1-seed11=
| RD1-team11= J Donskoj   D Istomin
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= C Fleming   J Marray
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= R Ram   K Skupski
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Inglot   F Moser
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= C Guccione   L Hewitt
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S González   S Lipsky
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=62
| RD1-score16-3=[2]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= I Dodig   M Melo
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[8]
| RD2-seed02=PR
| RD2-team02= J Erlich   A Ram
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03={{nowrap| É Roger-Vasselin   I Sijsling}}
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= R Berankis   S Giraldo
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=65
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= J Blake   J Sock
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= C Fleming   J Marray
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= R Ram   K Skupski
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= C Guccione   L Hewitt
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=PR
| RD3-team01= J Erlich   A Ram
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=[7]
| RD3-seed02=4
| RD3-team02={{nowrap| É Roger-Vasselin   I Sijsling}}
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= C Fleming   J Marray
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=78
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= C Guccione   L Hewitt
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=66
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Atlanta Open
ATP World Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013